Dafinoiu ist der Familienname folgender Personen:

Costică Dafinoiu (1954–2022), rumänischer Boxer
Ion Dafinoiu (* 1952), rumänischer Autor und Hochschullehrer für Psychologie und Erziehungswissenschaften